Najib (; auch als Najeeb oder Nadschib transkribiert) ist ein arabischer männlicher Vorname.

Namensträger 

 Abū n-Nadschīb as-Suhrawardī (1097–1168), persischer Sufi
 Muhammad Nadschib ar-Rubai'i (1904–1965), Staatspräsident des Irak
 Najib Razak (geb. 1953), Premierminister von Malaysia
 Nadschib Miqati (geb. 1955), Ministerpräsident des Libanon
 Nayib Bukele (geb. 1981), Präsident von El Salvador
 Najib Amhali (geb. 1971), niederländischer Comedian
 Najib Naderi (geb. 1984), afghanischer Fußballspieler
 Nagib Mahfuz (1911–2006), ägyptischer Schriftsteller

Männlicher Vorname